Trať 019 v Česku může být:
 do roku 2019: železniční trať Rudoltice v Čechách – Lanškroun
 v GVD 2019/2020 složena z tratí
 Česká Třebová – Rudoltice v Čechách – Zábřeh na Moravě, část tratě Česká Třebová – Přerov
 Rudoltice v Čechách – Lanškroun
 od prosince 2020 se číslo nepoužívá

019